Jack Rose peut désigner :
 , un guitariste américain ;
 Jack Rose (1911-1995), un scénariste américain ;
 Jack Rose, un cocktail.

Voir aussi 
 L'histoire de Jack Rose, une émission radio